Worth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Worth Township (Cook County, Illinois)
 Worth Township (Woodford County, Illinois)
 Worth Township (Indiana)
 Worth Township (Iowa)
 Worth Township (Michigan)
 Worth Township (Butler County, Pennsylvania)
 Worth Township (Centre County, Pennsylvania)
 Worth Township (Mercer County, Pennsylvania)